Куру́моч — село в Волжском районе Самарской области, административный центр сельского поселения Курумоч, в состав которого также входят посёлок Власть труда, станции Курумоч и Мастрюково.

География 

Рядом с селом расположен международный аэропорт «Курумоч» и посёлок городского типа Бёреза, также вблизи проходит кольцевая железная дорога: «Самара—Самара» со станцией Платформа 141 км.

История 

Село было основано в 1738 году для поволжских калмыков, по приказу выдающегося государственного деятеля и историка Василия Никитича Татищева, и первоначально называлось Богоявленская Слобода.

В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, село Богоявленское Курумоч тож, при речке Курумоче, ясашных крестьян, вошло в состав Ставропольского уезда.

В середине XIX века калмыки были выселены, и Курумоч стал русским посёлком.

На территории села, в сосновом бору, рядом с Мастрюковскими озёрами, расположен бывший санаторий «Жигулёвская Жемчужина». 30 декабря 2010 года юридическое лицо ликвидировано, объект заброшен.

Этимология 
Образовано от личного имени Курум (камень, валун), встречавшегося у некоторых тюркских народов.

Административное деление 
В разное время, село входило в состав разных губерний, уездов, краёв и районов:
 1728—1773 — Казанская губерния;
 1773—1780 — Оренбургская губерния;
 1780—1851 — Симбирская губерния;
 с 1 января 1851 — Самарская губерния;
 с 1918 — Мелекесский уезд Старо-Бинарадской волости;
 1918—1928 — Ставропольский уезд Старо-Бинарадской волости;
 1929—1935 — Средневолжский край;
 1935—1964 — Куйбышевская область, Красноярский район;
 c 1964 года по настоящее время — Волжский район.

Религия 
Достопримечательностью села является Богоявленская церковь, построенная в 1912 году (по другим данным в 1906 г.), на средства жителей. Храм, выполненный в русском стиле, был освящен в честь Казанской иконы Божией матери. В 1930 году церковь была закрыта, в её здании расположилась машинно-тракторная станция. В 1988 году храм был вновь открыт для богослужения. На этот раз церковь была освящена в честь праздника Богоявления.

Население

Археология 
Вблизи села Курумоч на раннесредневековом поселении «Власть труда» (VIII—IX века) найдены следы погребений по обряду кремации, что говорит об очень раннем проникновении на Волгу язычников-славян.

Известные люди 
Место рождения Михаила Фрадкова (Председатель Правительства Российской Федерации с 5 марта 2004 по 14 сентября 2007).

Примечания

Ссылки 
 сайт Администрации Сельского поселения Курумоч
 Андрей Бондаренко, Андрей Савельев (фото).Малая родина Михаила Фрадкова медленно вымирает\\"Независимая газета" 26.04.2004

Населённые пункты Волжского района (Самарская область)